Tequilla's Taxi's is een attractie in het familiepretpark Walibi Holland in Biddinghuizen.

De attractie is in 2000 gebouwd, op de plek van de Tequila Ride, deze attractie was in 1999 ernstig beschadigd, en Six Flags Holland vond het niet nodig de attractie te herstellen. Er is toen besloten een grote versie van de botsauto's te plaatsen aangezien er al een voor kleine kinderen aanwezig was sinds walibi flevo. Tequilla's Taxi's is voor de grotere kinderen en volwassenen. Tequilla's Taxi's is vernoemd naar de Tequila Ride om toch nog een affectie met de Tequila Ride te houden.

Attractie in Walibi Holland
Attractie van SBF Visa